Sandusky House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Sandusky House (Kentucky), ID-Nr. 83002570
 Sandusky House (Virginia), ID-Nr. 82004571